A avenida Lix da Cunha (também conhecida como Sul-Leste), é uma importante via expressa de Campinas, município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Inicia-se no centro, próximo à Estação Cultura e termina no trevo da Via Anhangüera. É uma importante via de ligação entre a região central, bairros e a Rodovia Anhanguera. Usada como passagem dos ônibus de viagem, pois é o principal acesso ao terminal rodoviário.

Seu nome é uma homenagem a Lix da Cunha, que foi um engenheiro e arquiteto de Campinas, fundador da empresa de mesmo nome, no ramo da construção civil.

Ruas e avenidas de Campinas